Finalen av världsmästerskapet i fotboll 1970 spelades mellan Brasilien och Italien. Brasilien slog till först, sedan Pelé nickade in en boll från Rivelino i 18:e minuten. Roberto Boninsegna utjämnade för Italien efter en brasiliansk försvarsmiss. I andra halvlek avlossade Gérson ett skott i mål, och hjälpte sedan till med det tredje efter en lång frispark till Pelé, som sedan serverade Jairzinho. Pelé spelade sedan fram till Carlos Alberto som gjorde sista målet.

I och med detta blev Brasilien de första trefaldiga mästarna efter att tidigare ha vunnit 1958 och 1962, och fick därmed behålla Jules Rimet Trophy permanent. Pokalen stals dock 1983 på en utställning i Rio de Janeiro och återfanns inte. Brasiliens tränare Mário Zagallo var först att vinna turneringen tre gånger - först två gånger som spelare (1958, 1962) och tredje gången som tränare (coach) - tillsammans med Pelé som blev först att vinna turneringen tre gånger som spelare.

Matchdetaljer

Källor

Noter

Externa länkar 
1970 wc final

Final
Sportevenemang i Mexico City
Relationer mellan Brasilien och Italien
Mexico City under 1900-talet